«Долина роз» — драматический фильм 2011 года режиссёра Дмитрия Черкасова о человеке, который пытается начать жить с чистого листа.

Сюжет 
На окраине рыбацкого городка рыбаки находят в воде молодого мужчину. Нуно принимает приглашение хозяина таверны «Долина роз» остаться работать и решает начать жизнь заново среди рыбаков. Жизнь на побережье тиха и спокойна, никто не задаёт лишних вопросов, днём работают, по вечерам собираются в таверне на ужин. Но однажды привычный уклад нарушает приезд племянницы хозяина таверны…

Создание 
Соавторами сценария фильма выступили режиссёр Дмитрий Черкасов и сценарист Олег Антонов (автор сценария «Сирота казанская», «Шик», «Апостол», «Камень»).

Съёмки фильма на натуре проходили на побережье близ села Скулте недалеко от города Саулкрасты (Латвия) и заняли около месяца.

Трюки и сцены драк поставлены при участии каскадёров команды Романа Морозова, являющегося продюсером фильма (Wanted Stuntmen’s association).

В ролях 
 Анатолий Белый — Нуно
 Виталий Хаев — Степаныч, хозяин таверны «Долина роз»
 Юлия Снигирь — Майя
 Оксана Фандера — София
 Роман Македонский — Ванька-испанец, сын Софии
 Александр Горелов — рыбак-болтун
 Иварс Пуга — Марк
 Борис Тенин — Борис
 Раймондс Кончис — цирковой акробат
 Роман Морозов — цирковой акробат
 Эдуард Пуликовский — Жорик-силач
 Варвара Феофанова — гимнастка Лика
 Полина Новикова — гимнастка Жанна
 Юрий Сафронов — Дэни-клоун
 Ирина Палагута — воздушная гимнастка
 Владислав Матошко — Мишка-рыбак

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Олег Антонов, Дмитрий Черкасов
 Режиссёр: Дмитрий Черкасов
 Оператор-постановщик: Андрей Каторженко
 Композитор: Андрей Феофанов
 Монтаж: Ярослав Смирнов
 Художник-постановщик: Айварс Жуковски
 Художник по костюмам: Катрина Лиепа

Участие в кинофестивалях 
2011 — участник 19-го кинофестиваля «Окно в Европу» 2011 года

2011 — участник 5-го кинофестиваля «Спутник над Польшей», Польша

Примечания

Ссылки 
 «Долина роз» на сайте Internet Movie Database
 Официальный сайт фильма «Долина роз»
 Интервью Дмитрия Черкасова о съёмках фильма «Долина роз»
 Behind the scenes Valley of roses (материалы о съёмках фильма) части 1, 2, 3, 4
 «„Долина роз“ за кадром» — фильм о фильме
 Лиза Сезонова Рыбацкое счастье: Юлия Снигирь и Оксана Фандера в фильме «Долина роз» (22 апреля 2012)